Влади́мир Романе́нко:
 
 Романенко, Владимир Владимирович (род. 1985) — белорусский шахматист.
 Романенко, Владимир Иванович (род. 1945) — начальник Береговых войск и морской пехоты ВМФ России (1995—1996).
 Романенко, Владимир Сергеевич (в монашестве Каллистрат; род. 1974) — епископ Русской православной церкви, епископ Горноалтайский и Чемальский.